Der Titel Italiens Fußballtrainer des Jahres ist ein seit 1997 jährlich von der Associazione Italiana Calciatori vergebener Preis für den besten Vereinstrainer der Serie A im abgelaufenen Kalenderjahr. Die Auszeichnung ist Teil der sogenannten Oscar del Calcio.

Ehrungen

Siehe auch 
 Italiens Fußballer des Jahres
 Serie A

Weblinks 
 Albo d'Oro (Auflistung aller Gewinner) (italienisch)

Ehrung (Fußball)
Sportliche Auszeichnung (Italien)
Italien
Fussball Italien
Fussballtrainer des Jahres Italien

he:סרייה א'#מאמן השנה של הסרייה א'